P# — компилятор, обеспечивающий взаимодействие между надмножеством языка программирования Пролог для параллельных вычислений и языком программировния C#. P# компилирует расширение Пролога для работы с линейной логикой в исходный текст программы на C#. Компилятор разработан Джонатаном Куком () и основан на компиляторе Prolog Cafe. Компилятор написан на C#.

Ссылки 
 Официальный сайт

Компиляторы
Языки программирования платформы .NET